Pepsi-Cola Masters 1971 — второй по счёту итоговый турнир сильнейших теннисистов, завершающий сезон мужского тура гран-при. В 1971 году прошло 2-е по счёту соревнование для одиночных игроков. Турнир вновь проводится в декабре — в этом году с 4 по 12 число на крытых кортах в Париже, Франция, временно заменив другой статусный парижский зальный турнир. С этого сезона организаторы на какое-то время отказались от проведения в рамках соревнования отдельного приза для парных комбинаций.

Прошлогодние победители:
 одиночный турнир —  Стэн Смит
 парный турнир —  Стэн Смит /  Артур Эш

Ход турнира 

Жирным выделены победители матчей.

Итоговое положение 

Места распределяются по следующим показателям: 1. Победы в матчах. 2. Количество матчей. 3. При равенстве двух игроков — результат личной встречи. 4. При равенстве трёх игроков — процент побед в сетах, затем процент побед в геймах. 5. Решение организационного комитета.

Факты 
 Илие Настасе выиграл шестой турнир в одиночном разряде за сезон и девятый за профессиональную карьеру.

Ссылки 
 
 

Теннис
Франция
Декабрь 1971 года
1971
Париж
Международные соревнования по теннису во Франции